Amerikai Egyesült Államok
Beauregard, település Alabama államban, Lee megyében
Beauregard, település Mississippi államban, Copiah megyében
 Franciaország
Beauregard, település Ain megyében
Beauregard, település Lot megyében